Cassero Senese (Grosseto)
 Cassero Senese (Vetulonia)